Hyppönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), joueur finlandais de football
, réalisateur et producteur finlandais
Mikko Hyppönen (né en 1969), expert finlandais en sécurité informatique

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois